Le mardi  est le 178 jour de l'année 1854.

Naissances 
 Anders Lindstedt (mort le ), astronome et mathématicien suédois
 Auguste Constantin Viollier (mort le ), Peintre et illustrateur genevois
 Francis Poictevin (mort le ), écrivain français
 Niels Neergaard (mort le ), personnalité politique danoise
 Paul Oceanu (mort le ), vétérinaire roumain
 Scipione Tecchi (mort le ), prélat catholique

Voir aussi 
 27 juin et juin 1854